Natriuretski peptid je peptid koji indukuje natriurezu (ispuštanje natrijuma putem urina).

Poznato je nekoliko tipovi natriuretskih peptida:
 Atrijalni natriuretski peptid: srčana pretkomora
 Moždani natriuretski peptid: srčana komora kod ljudi, mozak kod svinja
 C-tip natriuretskog peptida
 Dendroaspis natriuretski peptid

Reference

Spoljašnje veze 
 

Хормони
Систем органа за излучивање